Schwarzmützen ist eine Bezeichnung für:
die Karakalpaken
Praktizierende der Karma-Kagyü-Schule des tibetischen Buddhismus